100. længdegrad kan henvise til:

 100. vestlige længdekreds
 100. østlige længdekreds